Kokra je lahko:

 Kokra, Preddvor, naselje v občini Preddvor
 Kokra, reka ki izvira v Karavankah
 Hidroelektrarna Kokra, mala hidroelektrarna na reki Kokri

Glej tudi 

Kanjon reke Kokre
 Kokrica (reka)
 Kokrica